Манлио Фабио Алтамирано има више значења:

 Манлио Фабио Алтамирано (Уејтамалко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Манлио Фабио Алтамирано, Километро 25 (Казонес де Ерера), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Општина Манлио Фабио Алтамирано (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Манлио Фабио Алтамирано (Манлио Фабио Алтамирано, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Манлио Фабио Алтамирано (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику